Lawful Larceny (1923), een film van Allan Dwan
Lawful Larceny (1930), een film van Lowell Sherman